Иван Николаевич Боровицкий (1894, Липаги, Тверская губерния, Российская империя — 1974, СССР) — советский партийный и государственный деятель. Активный участник строительства Советской власти в Кабардино-Балкарии. Ответственный секретарь Областного комитета РКП(б) - ВКП(б) Кабардино-Балкарской автономной области. Репрессирован в 1938 году. Реабилитирован в 1955.

Биография
 1915 — 8.1917 — в русской армии. Участник Первой Мировой войны, воевал на Западном фронте
 8.1917 — 1918 
 в Красной Гвардии (Москва) в Военном комиссариате Басманного района (Москва)
 секретарь Политического отдела Высшей Военной Инспекции (г. Балашов)
 участвовал в Московском вооруженном восстании
 1918 — 9.1919
 военком уезда (Саратовская губерния) 
 член Исполнительного комитета уездного Совета, уездного комитета РКП(б) (Саратовская губерния)
 9.1919 — 4.1920 — в РККА. Прошел с боями от г. Камышина до Царицына и от Царицына до Владикавказа.
 4.1920 — 7.1922 — начальник Политического отдела Войск Терской области
 19.11.1921 — председатель Кабардинского Революционного Трибунала
 1922 — военком Нальчикского округа (Кабардино-Балкарская автономная область)
 1922 — 5.1925 — секретарь Исполнительного комитета Областного Совета Кабардино-Балкарской автономной области
 5.1925 — 7.1928 — ответственный секретарь Областного комитета РКП(б) — ВКП(б) Кабардино-Балкарской автономной области
 1928 — 1929 — заведующий Кабардино-Балкарским областным отделом здравоохранения
 1929 — 1930 — заместитель начальника строительства Баксанской гидроэлектростанции
 1930 — 1934 — председатель Кабардино-Балкарской областной плановой комиссии
 1934 — 1938 уполномоченный Комитета по заготовкам сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР по Кабардино-Балкарской автономной области
 1938 — арестован и осуждён на 15 лет

Примечания 

Посмертно реабилитированные в СССР
Государственные деятели СССР
Политики XX века
Председатели районных исполкомов СССР
Первые секретари Кабардино-Балкарского обкома КПСС
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР